Le psaume 20 peut désigner :
 le psaume 20 (19) : psaume 20 selon la numérotation hébraïque, psaume 19 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 21 (20) : psaume 21 selon la numérotation hébraïque, psaume 20 selon la numérotation grecque.